Unterneuses ist der Ortsname von

 Unterneuses (Burgebrach), Ortsteil des Marktes Burgebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Unterneuses (Ebensfeld), Ortsteil des Marktes Ebensfeld, Landkreis Lichtenfels, Bayern